Грицук — фамилия, распространённая у славянских народов.
 Грицук, Василий Васильевич (род. 1987) — украинский футболист.
 Грицук, Иван Михайлович (род. 1932) — белорусский государственный деятель, министр связи БССР и Белоруссии (1980—1994).
 Грицук, Игорь Николаевич (1916—1965) — Герой Социалистического Труда.
 Грицук, Наталья (более известна как Гламурина; род. 1988) — польская стилистка и модная блоггерша.
 Грицук, Пётр Яковлевич (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.
 Грицук, Сергей Павлович (род. 1984) — молдавский футболист.